Систем дистрибуције представља ланац индивидуа или организација које се налазе на путу од произвођача до потрошача, а чија је улога да обезбеде и олакшају премештање производа од произвођача до потрошача.

Види још 
 Дистрибуција Линукса
 Distribucija (farmakologija)

Економија